Bull steht für:
 Bull (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bull, Kartenspiel, siehe Schwimmen (Kartenspiel)
 Bull (Computerhersteller), französisches Unternehmen
 John Bull (Lokomotive), älteste noch in Betrieb befindliche Dampflokomotive
 Bull, sowjetischer Langstreckenbomber (NATO-Codename), siehe Tupolew Tu-4
 Bull und Varianten, ursprünglich kanadische Haubitze (nach dem Konstrukteur), siehe GC-45
 Bull Allen, Spitzname des australischen Soldaten Leslie Allen

Bull ist der Name folgender Filme und Fernsehserien:
 Bull (Fernsehserie, 2000), US-amerikanische Fernsehserie (2000–2001)
 Bull (Fernsehserie, 2016), US-amerikanische Fernsehserie (2016–2022)
 Bull (2019), Filmdrama von Annie Silverstein
 Bull (2021), Thriller von Paul Andrew Williams

Bull ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Bull Mountains, Bergzug im Yellowstone und Musselshell County, Montana, Vereinigte Staaten
 Gustav Bull Mountains, Gebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Bull Ridge, Gebirgskamm auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Bull-Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 Bull Island – mehrere Inseln
 Bull-Nunatak, Insel in der Gruppe der Robbeninseln, Antarktis
 Bull Lake – mehrere Seen
 Lake Bull, See im Viktorialand, Antarktika
 Bull Creek – mehrere Bäche

Bull steht als Kürzel für:
 • – Aufzählungszeichen («•», HTML-Zeichenreferenz, zu englisch bullet)

Siehe auch:
 Bul
 Büll
 Bulle
 Boulle

Abkürzung